Für das Produkt Kalbfell siehe Rindshaut

Kalbfell ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Kalbfell (1930–1984), deutscher Boxer
 Oskar Kalbfell (1897–1979), deutscher Politiker (SPD)
 Karl-Heinz Kalbfell (1949–2013), deutscher Automobil-Manager und Rennfahrer